Vollweiler ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Jacob Vollweiler (irrtümlich Johann Georg Vollweiler; 1770–1847), deutscher Komponist, Musikpädagoge und Musiktheoretiker
 Carl Vollweiler (1813–1847), deutscher Pianist und Komponist
 Walter Vollweiler (1912–1991), deutscher Fußballspieler